209-й пехотный Богородский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии второй очереди. Сформирован для участия в Первой мировой войне.

История 

Развёрнут в июле 1914 года в Богородском уезде  Московской губернии из кадра 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка. 10 августа прибыл в местечко Радзивилишки с задачей обеспечить границу между городами Паланген и Юрбург, ведя разведку до реки Неман.

Участвовал в Восточно-Прусской операции. Боевое крещение получил под м. Фридрихграбен 24 августа 1914 года, где из состава полка было убито и ранено 3 офицера и 7 нижних чинов. 31 августа занимал позиции у г. Владиславова, а 1-3 сентября обеспечивал переправу через Неман у м. Средники. 28 сентября понёс огромные потери в бою за усадьбу Урбантаттен (потери составили более 1000 человек).

Командиры полка 

 18.07.1914 — хх.10.1914 — полковник князь Массальский, Евгений Брониславович
 21.01.1915 — 19.03.1915 — полковник Миглевский, Николай Михайлович
 19.03.1915 — после 01.08.1916 — полковник Замшин, Владимир Иванович
 сентябрь — октябрь 1917 — подполковник Абриньба, Дмитрий Ильич

Знаки отличия полка 
 Георгиевское знамя обр. 1875 года (даровано 13 октября 1878 года 3-му батальону 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка). Медальоны красные, шитье золотое. Навершие обр. 1867 года (Г. Арм.). Древко желтое. Во время разгрома XX корпуса в Августовских лесах сохранилось лишь древко со скобой, навершием и юбилейной лентой. Полотнище обернул вокруг тела полковой священник иеромонах о. Филофей (Антипычев), пропавший без вести.
 23 сентября 1914 года даровано простое знамя обр. 1900 года. Кайма красная, шитье золотое. Навершие обр. 1857 года (Арм.). Древко желтое. Спас Нерукотворный.

Память 
Памятные знаки воинам 209-го пехотного Богородского полка, павшим в боях Первой мировой войны, установлены в городе Ногинск (современное название Богородска) Московской области и в городе Полесск Калининградской области.

Примечания

Литература 
 Царёв А. 209-й Богородский… // «Богородский край». — N 3 (96).
 Грицина А. А. «Знамя полка зашил в церковную рясу…» 209-й пехотный Богородский полк в период Первой мировой войны. // Военно-исторический журнал. — 2017. — № 11. — С.86—89.

Ссылки 
 Выставка «Прорыв. Памяти 209 пехотного Богородского полка. Первая мировая война 1914—1918 гг.»
 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1914 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году